Mocro  (pluriel : Mocro's ou Mocros) est le mot néerlandais qui signifie Marocain. Il peut faire référence à :

 Para Mocro (1986-), rappeur néerlandais ;
 MocroManiac (1987-), rappeur néerlandais ;
 Lijpe Mocro (1993-), rappeur néerlandais ;
 Mocro Maffia, organisations criminelles aux Pays-Bas ;
 Mocro Maffia, livre de Wouter Laumans et Marijn Schrijver sorti en 2012 ;
 Mocro Maffia, série télévisée néerlandaise, sortie en 2018, adaptation du livre Mocro Maffia ;
 Mocro Maffia II, album studio du rappeur Josylvio, sorti le  ;
 De Jacht op de Mocro-Maffia, documentaire télévisé réalisé par John van den Heuvel, sorti en 2020 ;
 Mocro Park, web-série diffusée sur YouTube depuis 2018 ;
 Making a Mocro, documentaire sur le rappeur Killer Kamal, sorti en 2021.

Exemples d'utilisation 
 Leipe Mocro Flavour, single du rappeur Ali B, sorti en 2005 ;
 Le rappeur américain Akon : This goes out to (..) my mocro's in the ghetto dans le single Ghetto (International remix) ;
 Mocro Sh*t, single du rappeur Ashafar, sorti en 2020 ;
 Le politicien d'extrême droite Geert Wilders utilise régulièrement l'appellation Mocro''.

Homonymie de titre